Мехмет бей Коница (; , Коница, Вилайет Янина, Османская империя — , , Италия) — албанский политический, дипломатический и государственный деятель. Министр иностранных дел Албании (30 января — 14 ноября 1920).

Биография 
Родился в городе Коница, которая в то время входила в состав Оттоманской империи (ныне Греция). Брат Фаика Коница.

Учился во франкоязычной школе в г. Янине. Окончил Галатасарайский лицей, затем университет.

Работал в МВД Османской империи, в 1903—1908 годах — дипломатическим пресс-секретарём в министерстве иностранных дел. В 1908—1913 годах служил в дипломатических учреждениях в Триесте , Фиуме , Сулина (Румыния), консулом на Корфу, в Варне.

В 1913 году принял участие в лондонской мирной конференции послов (1912—1913), на которой были приняты решения о признании независимости Албании.

В июне 1914 года некоторое время исполнял обязанности министра иностранных дел Албании. В 1918 году председательствовал на конгрессе в Дурресе, в котором приняли участие сторонники тесного сотрудничества между Албанией и Италией, целью которого было создание Албанского национального совета или правительства. В декабре 1918 года снова стал и. о.министра иностранных дел.

Сопровождал Феофана (Ноли) в поездке на заседание Лиги Наций.

В марте 1922 — мае 1925 года служил Чрезвычайным и Полномочным Послом Албании в Великобритании.

Хотя М. Коница в начале был противником Ахмета Зогу в 1926 году, он вёл переговоры в Риме от его имени.

Позже служил в качестве неофициального политического советника и посредника, представляя Албанию на Балканских конференциях 1931 года

В начале Второй мировой войны Мехмет бей Коница был интернирован итальянцами в Риме, а затем, во время немецкой оккупации был назначен министром иностранных дел Албании, но отказался занять эту должность.

Умер в изгнании в Риме.

Литература 
 Robert Elsie: A Biographical Dictionary of Albanian History. New York: I.B. Tauris, 2012, s. 293. ISBN 978-1-78076-431-3.
 Michael Schmidt-Neke: Entstehung und Ausbau der Königsdiktatur in Albanien (1912—1939): Regierungsbildungen, Herrschaftsweise und Machteliten in einem jungen Balkanstaat. Oldenburg: 1987. ISBN 978-3-486-54321-6.

Ссылки 
 Mehmet Konica

Политики Албании
Министры иностранных дел Албании
Дипломаты Албании
Послы Албании в Великобритании
Выпускники галатасарайского лицея